Serie A i fotboll 1998/1999 spelades mellan 12 september 1998 och 23 maj 1999 mellan 18 lag. AC Milan vann deras 16:e scudetto efter att i sista rundan ha besegrat Perugia med 2–1 på bortaplan. Lazio vann även de sin sista match och avslutade säsongen en poäng efter Milan.

Milan och Lazio gick genom sina första- respektive andraplatser i serien vidare till Champions League. Fiorentina slutade på tredje plats och Parma på fjärde plats och båda lagen gick därför vidare till tredje kvalrundan av Champions League.

Roma, Juventus och Udinese fick alla 54 poäng var, men Roma knep den definitiva platsen i UEFA-cupen tack vare bättre prestationer i inbördes möten. Juventus och Udinese fick därför spela två avspelsmatcher om den andra platsen i UEFA-cupen (en på hemmaplan och en på bortaplan). Matcherna slutade 0–0 respektive 1–1 och Udinese gick därför till UEFA-cupen tack vare flest bortamål. Juventus gick istället till Intertoto Cup.

Sluttabell

Resultat

Skytteligan

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
 Alla resultat från RSSSF.
 Trupper 1998/1999 från footballsquads.com

Footnotes 

1998 i Italien
1999 i Italien
Fotbollssäsongen 1998/1999
1998/1999